Расул Муртазалиевич Муртазалиев (род. 20 июня 1988 год, с. Алак, Ботлихский район, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР) — мастер спорта России международного класса (вольная борьба), бронзовый призёр чемпионата Европы 2012 года.

Биография 
Родился в аварском селе Алак. С детства занимался борьбой, посещал школу в Караозене Бабаюртовского района, затем занимался в секцию при школе-интернате поселка Бавтугай Кизилюртовского района. Его первым тренером был Сайгидахмед Магомедов. Выступал хасавюртское УОР и Дагестан. Тренировался у Магомеда Гусейнова. В 2015 году завершил карьеру борца и встал на пост главного тренера в ДЮСШ в г. Кизляр.

Достижения 
 Чемпионат Европы по борьбе 2012 — ;
 Кубок мира 2011 — ;
 Чемпионат России 2011 — ;
 Чемпионат России 2010 — ;
 Гран-при "Иван Ярыгин" 2012 — ;
 Гран-при "Иван Ярыгин" 2011 — ;
 Гран-при "Иван Ярыгин" 2013 — ;

Семья 
В ноябре 2012 года женился на студентке ДагГУ по имени Ханум — уроженке того же села Алак.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации спортивной борьбы России
 Профиль на сайте Спортивная борьба Дагестана
 

Борцы по алфавиту
Борцы России
Обладатели Кубка мира по борьбе